Надежда Чернецова:
 Чернецова, Надежда Антоновна (1910—1978) — депутат Верховного Совета СССР IV созыва (1954—1958).
 Чернецова, Надежда Сергеевна (род. 1948) — российский экономист.